Kexholm kan syfta på:

 Kexholm – en stad uppbyggd kring fästningen med samma namn i ryska Karelen
 Kexholms fästning – en fästning i Kexholm
 Belägringen av Kexholm – under det stora nordiska kriget
 Kexholms län – ett tidigare förvaltningsområde som omfattade de delar av Karelen som låg väster och nordväst om Ladoga –1721
 Kexholms härad –  ett härad i Viborgs län
 Kexholms landskommun – en tidigare kommun i Keksholms härad i Viborgs län
 M/S Kexholm – ett svenskt lastfartyg som sänktes under andra världskriget